Богдан Зиновьевич Сольчаник (25 июля 1985, Старый Самбор — 20 февраля 2014, Киев) — украинский , общественный деятель, преподаватель кафедры новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета в Львове. Погиб от пули снайпера на Майдане 20 февраля 2014 года. Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Образование:

С 2013 и до смерти готовил к защите при Варшавском университете диссертации «Избирательные практики в маленьком западноукраинском городе 1965-2006 годов». Научный руководитель — проф., доктор хаб. Анджей Рихард.

2008—2012 — участие в докторской программе Graduate School for Social Research Польской академии наук, Варшава.

2002—2006 — Львовский национальный университет имени Ивана Франка, исторический факультет, бакалавр истории.

2004—2008 — Межинституционные индивидуальные гуманитарные студии (Мигус) при ЛНУ им. Франко, Украинский католический университет, Варшавский университет.

В 2006 году окончил исторический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко с дипломом бакалавра, а впоследствии — междисциплинарный центр магистерских программ по социологии и культурологии ЛНУ с дипломом магистра.

Один из активных участников Гражданской кампании «Пора!» в 2004—2005 годах.

Память 
В 2014 друзья и близкие люди Богдана Сольчаника издали его стихи, которые автор никогда не публиковал и старался никому не показывать

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

Примечания

Ссылки 

 На Майдане убит историк // Историческая правда, 20.02.2014
 Сегодня на Майдане убили львовянина Богдана Сольчаника // Новый взгляд, 20.02.2014
 Двое львовян — студент и преподаватель — погибли сегодня в Киеве // Газета по-украински, 20.02.2014
 Богдан Сольчаник // Небесная Сотня. Герои не умирают…
 Прощание с погибшим Богданом Сольчаником в Старом Самборе. Фото и видео
 Анастасия Рябчук. На смерть Богдана Сольчаника
 Ярослав Грицак. Агент Мероприятия // zaxid.net (в приложении — воспоминания Ирины Патроник, Любы Еремичевой, Анны Вилегали, Иванки Рудакевич, Марии Мельник, Анастасии Рябчук)
 Даниил Ильницкий. Бодя Солч // historians.in.ua
 Яр Левчук. «Я еду на Майдан». Невеста героя Небесной сотни Богдана Сольчаника издала сборник его стихов «Кухни моего поколения» // Украина молодая. — 2014. — № 175, 25 ноября. — С. 12
 Даниил Ильницкий. Чистый звук моего поколения // Zbruč, 20.02.2015 (о сборнике стихов Богдана Сольчаника «Кухни моего поколения»)
 Николай Майданский. Взгляд, что окрыляет: воспоминание героя о Небесной Сотни Богдана Сольчаника // Zbruč, 19.02.2015
 Юрий Горблянський. «Ты не будешь один…»: размышление о книге «Кухни моего поколения» Богдана Сольчаника // Каменщик. — 2015. — № 1-2, январь-февраль. — С. 7
 Михаил Заречный. Время, что манит отсутствием в нём // Литакцент, 20.05.2015 (о поэзии Богдана Сольчаника)

Подборка в журнале «Колокол», 2015, № 6 (848), июнь 
 Даниил Ильницкий. Чистый звук моего поколения [рец. в кн.: Богдан Сольчаник. Кухни моего поколения: стихи / Предисловие Александра Неберикута; Иллюстрации и обложка Елены Голубятниковой; Ответственные за выпуск Ирина Швец и Маричка Погорилко. — Львов, 2014. — 76 с.] // С. 169—172.
 Юрий Горблянский. «Я уже знаю дорогу…»: размышление о жизни и смерти, о Богдане Сольчаника // Сек. 172—175.

Подборка в «Буковинском журнале», 2015, № 3 (97) 
 Богдан Сольчаник. Где моя революция: стихи // Сек. 15-19.
 Михаил Заречный. Время, что манит отсутствием в нём (о книге Богдана Сольчаника «Кухни моего поколения») // Сек. 20-23.
 Даниил Ильницкий. Бодя Солч // Сек. 24-30.
 Николай Майданский. Взгляд, что окрыляет (воспоминание о Богдане Сольчаника) // Сек. 31-40.

Выпускники Львовского университета
Погибшие участники Евромайдана
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся 25 июля
Умершие в 2014 году
Умершие 20 февраля
Историки Украины
Родившиеся в Старом Самборе
Участники Евромайдана